Хоккейный клуб «Воеводина» () — сербский хоккейный клуб из города Нови-Сад. Основан в 1957 году, выступает в Сербской хоккейной лиге, с 2017 — также в . Бессменный чемпион Сербии с 1998 по 2004 годы. Домашние игры проводит в спортцентре СПЕНС.

Титулы 
 Чемпион Сербии: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
 Чемпион Паннонской лиги: 2009.

Ссылки 
 Обсуждение и новости на сайте Сербской хоккейной лиги

Хоккейные клубы Сербии
Хоккейные клубы, основанные в 1957 году
Спортивные клубы Нови-Сада